Alex Azar – politico statunitense
 Amado Azar – pugile argentino
 Assi Azar – conduttore televisivo e comico israeliano
 Jacobo Majluta Azar – politico dominicano
 Roberto Azar – ex tennista argentino
 Azar (persiano: آذر) è il nono mese del calendario Jalāl (usato in Iran e Afghanistan).